В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Моллі Ван Ностранд 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (Переможниця)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
  Робін Вайт (3-тє коло)
  Даянн Балестрат (3-тє коло)
  Джо Дьюрі (півфінал)
  Ліса Бондер-Крайсс (3-тє коло)
  Раффаелла Реджі-Конкато (2-ге коло)

 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Відсутня
 Мелісса Гарні (3-тє коло)
 Андреа Темешварі (2-ге коло)
 Алісія Молтон (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey